Kahl:
Kahl am Main, un comune tedesco

Persone 
Helmut Kahl
Milt Kahl

Altro 
Kahl cortometraggio del 1961 diretto da Haro Senft candidato all'Oscar al miglior cortometraggio documentario nel 1962